Miejscowości w Polsce
 Stare Piaski – wieś w woj. łódzkim w pow. łęczyckim, w gminie Piątek
 Stare Piaski – wieś w woj. łódzkim w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Stare Piaski – nazwa niestandaryzowana, część wsi Piaski w woj. łódzkim w pow. wieruszowskim, w gminie Bolesławiec